Скагуэй:

 Скагуэй — боро в США (до 25 июня 2007 года — город), на юго-востоке штата Аляска.
 Скагуэй — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Скагуэй